O Salto foi uma banda brasileira de pop rock formada em 2006 pelos ex-integrantes do LS Jack Sergio Morel, Sergio Ferreira, Vitor Queiroz e Bicudo com a adesão do vocalista Fábio Allman. Em 2006 lançaram o seu primeiro CD, intitulado "A Noite É dos que não Dormem" pela gravadora Indie Records.

No disco de estreia, a banda regravou a canção "Nada Vai Mudar Isso", de autoria de Paulinho Moska.

Integrantes
 Fábio Allman – vocal
 Sergio Ferreira – guitarra e violão
 Sérgio Morel – guitarra e teclado
 Vitor Queiroz – baixo
 Bicudo – bateria

Discografia
 A Noite É dos que não Dormem (2006)
 O Possível e o Impossível (2009)

Bandas do Rio de Janeiro (estado)
Bandas de rock alternativo do Brasil
Bandas formadas em 2006
Bandas de pop rock do Brasil